Die South African Railways haben in die Klasse O4 die als obsolet bzw. veraltet betrachteten Fahrzeuge der Klasse 4 der ehemaligen Cape Government Railways (CGR) eingeordnet:
 CGR-Klasse 4 (Atlantic) (Achsfolge 2'B1')
 CGR-Klasse 4 (Stephenson) (Achsfolge 2'C)

O4